Соо, или тепес (So, Soo, Tepes, Tepeth) — почти исчезнувший кулиакский язык, на котором говорят народы тепес и тепет на границе гор Кадам, Морото, Напак округа Морото на востоке Уганды. Этот язык почти исчез, и большинство из 5000 носителей перешли на язык карамоджонг, только некоторые пожилые взрослые ещё говорят на соо.

Соо имеет диалекты кадам, морото, напак (горный напак), из которых морото и напак более похожи друг на друга, а кадам отличается.

Примечания

Ссылки 
 Соо на Ethnologue
 Joshua Project

Языки Уганды
Нило-сахарские языки